Чёрный Котёл:

 Чёрный Котёл — индейский вождь.
  — роман Ллойда Александера.
 «Чёрный котёл» — мультфильм студии Walt Disney Pictures по сюжету одноимённого романа.
 «Чёрный котёл» — приключенческая компьютерная игра компании Sierra Entertainment.